Га́уссов интегра́л (также интегра́л Э́йлера — Пуассо́на или интегра́л Пуассо́на) — интеграл от гауссовой функции:

Доказательства

Вариации 
 
Гауссовы интегралы от масштабированной гауссовой функции

 

и многомерные гауссовы интегралы

 

элементарно сводятся к обычному одномерному, описанному первым (здесь и ниже везде подразумевается интегрирование по всему пространству).

То же относится к многомерным интегралам вида

 

где x — вектор, а M — симметричная матрица с отрицательными собственными числами, так как такие интегралы сводятся к предыдущему, если сделать преобразование координат, диагонализующее матрицу М.

Практическое применение (например, для вычисления Фурье-преобразования от гауссовой функции) часто находит следующее соотношение

В физике 
Вычисление этого интеграла и его различных вариаций служит основным содержанием многих тем современной теоретической физики.

История 
Впервые одномерный гауссов интеграл вычислен в 1729 году Эйлером, затем Пуассон нашел простой приём его вычисления. В связи с этим он получил название интеграла Эйлера — Пуассона.

См. также 
 Функция ошибок

Примечания

Ссылки 
 

Интегралы
Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса
Объекты, названные в честь Леонарда Эйлера